Die Italienische Fußballmeisterschaft 1928/29 war die 28. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Sie war die letzte vor der Einführung der Serie A. Italienischer Meister 1928/29 wurde der FC Bologna. Zunächst fand eine Vorrunde in zwei Gruppen statt, das jeweils beste Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, wo der italienische Fußballmeister 1928/29 ausgespielt wurde. Die ersten neun Mannschaften qualifizierten sich zudem für die Serie A 1929/30. Die restlichen Teams waren in der darauffolgenden Saison für die Serie B, ab 1929/30 zweithöchste italienische Spielklasse, startberechtigt.

Meisterschaft

Girone A 

|}

Girone B 

|}

Finale 

Das Hinspiel um die italienische Fußballmeisterschaft 1928/29 fand am 15. Juli 1929 in Genua statt, das Rückspiel am 22. Juli 1929 in Rom.

|}

Damit gewann der FC Bologna die italienische Fußballmeisterschaft 1928/29. Dies war der zweite Meistertitel für den Verein.

Meistermannschaft 

 Mario Gianni
 Eraldo Monzeglio
 Felice Gasperi
 Pietro Genovesi
 Gastone Baldi
 Alfredo Pitto
 Federico Busini
 Giuseppe Della Valle
 Angelo Schiavio
 Antonio Busini
 Giuseppe Muzzioli
 Trainer: Hermann Felsner

Quellen 

 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1928/29